Aeroporto Internacional Amílcar Cabral
 MOS Technology SID - chip de som
 Security Identifier - usado pela Microsoft
 Šíd - município da Eslováquia
 Sid (banda) - banda japonesa